WorldNet steht für:

 Deutsche Post World Net (DPWN), die ehemalige Konzernfirmierung der Deutschen Post AG, jetzt Deutsche Post DHL
 das amerikanische Auslandsfernsehen